Valle de Matamoros kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Valle de Matamoros (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Valle de Matamoros (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar